Новый курс:
 Новый курс Рузвельта
 Новый курс — автомобильная Россия
 Новый курс (Троцкий)